Сіссо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 120 км на схід від Ам'єна, 20 км на схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 783 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1924,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 сайт Сіссонн 
 Сіссонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сіссонн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сіссонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сіссонн

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена